O Seixo puede hacer referencia a:

provincia de La Coruña 
O Seixo (Limiñón), lugar de la parroquia de Limiñón, concello de Abegondo.
O Seixo (Vizoño), lugar de la parroquia de Vizoño, concello de Abegondo.
O Seixo (Arteijo), lugar de la parroquia de Sorrizo, concello de Arteijo.
O Seixo (Arzúa), lugar de la parroquia de Viñós, concello de Arzúa.
O Seixo (Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Capela.
O Seixo (Carballo), lugar de la parroquia de Lema, concello de Carballo.
O Seixo (Cariño), lugar de la parroquia de Landoi, concello de Cariño.
O Seixo (Frades), lugar de la parroquia de Moar, concello de Frades.
O Seixo (Soutullo), lugar de la parroquia de Soutullo, concello de Laracha.
O Seixo (Vilaño), lugar de la parroquia de Vilaño, concello de Laracha.
O Seixo do Chao, lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
O Seixo (Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
O Seixo (Mugardos), lugar de la parroquia de Franza, concello de Mugardos.
O Seixo (Oleiros), lugar de la parroquia de Liáns, concello de Oleiros.
O Seixo (Ardemil), lugar de la parroquia de Ardemil, concello de Órdenes.
O Seixo (Mercurín), lugar de la parroquia de Mercurín, concello de Órdenes.
O Seixo (Ladrido), lugar de la parroquia de Ladrido, concello de Ortigueira.
O Seixo (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
O Seixo (Senra), lugar de la parroquia de Senra, concello de Ortigueira.
O Seixo (Figueredo), lugar de la parroquia de Figueredo, concello de Oza-Cesuras.
O Seixo (Rodeiro), lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Oza-Cesuras.
O Seixo (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de O Freixo, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Seixo (Sada), lugar de la parroquia de Osedo, concello de Sada.
O Seixo (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
O Seixo (Sobrado), lugar de la parroquia de Carelle, concello de Sobrado.
O Seixo (Vilasantar), lugar de la parroquia de San Vicenzo de Curtis, concello de Vilasantar.
Castro do Seixo, lugar de la parroquia de Codesoso, concello de Sobrado.
A Estrada do Seixo, lugar de la parroquia de Maniños, concello de Fene.
O Monte do Seixo, lugar de la parroquia de Conxo, concello de Santiago de Compostela.
O Rego do Seixo, lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Boimorto.

provincia de Lugo
O Seixo (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de San Fiz de Amarante, concello de Antas de Ulla.
O Seixo da Veiga, lugar de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, concello de Barreiros.
O Seixo Branco, lugar de la parroquia de Bóveda, concello de Begonte.
O Seixo (Cervo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Cervo.
O Seixo (Chantada), lugar de la parroquia de San Xurxo de Asma, concello de Chantada.
O Seixo (Guitiriz), lugar de la parroquia de San Salvador de Parga, concello de Guitiriz.
O Seixo (Lugo), lugar de la parroquia de Labio, concello de Lugo.
O Seixo (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
O Seixo (Muras), lugar de la parroquia de O Burgo, concello de Muras.
O Seixo (Palas de Rey), lugar de la parroquia de A Puxeda, concello de Palas de Rey.
O Seixo (Taboada), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Taboada.
O Seixo (Germade), lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.
O Campo do Seixo, lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.

provincia de Orense
 Monte do Seixo, monte de la serra da Queixa.
O Seixo (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
O Seixo (La Gudiña), lugar de la parroquia de Barxa, concello de La Gudiña.
O Seixo (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de Puebla de Trives.
O Seixo (Ribadavia), lugar de la parroquia de Sanín, concello de Ribadavia.
O Seixo (Trasmiras), lugar de la parroquia de Abavides, concello de Trasmiras.

provincia de Pontevedra 
A Barcia do Seixo, parroquia del concello de Lama.
O Seixo (Cangas), lugar de la parroquia de Darbo, concello de Cangas.
O Seixo (La Estrada), lugar de la parroquia de San Miguel de Castro, concello de La Estrada.
O Seixo (Gondomar), lugar de la parroquia de Borreiros, concello de Gondomar.
O Seixo (Lalín), lugar de la parroquia de Santiso, concello de Lalín.
O Seixo (Camos), lugar de la parroquia de Camos, concello de Nigrán.
O Seixo (Panxón), lugar de la parroquia de Panxón, concello de Nigrán.
O Seixo (Porriño), lugar de la parroquia de Torneiros, concello de Porriño.
O Seixo Branco, lugar de la parroquia de Santo Estevo de Budiño, concello de Salceda de Caselas.
O Seixo (Tomiño), lugar de la parroquia de Tomiño, concello de Tomiño.
O Seixo (Vigo), lugar de la parroquia de Beade, concello de Vigo.